Спиридон (Спиро) Джеров е български революционер, участник в Гръцката война за независимост.

Биография 
Спиридон Джеров е роден в Охрид, тогава в Османската империя. Принадлежи към голям род. Прехвърля се в Битоля, където се занимава с търговия. С подкрепата на битолския митрополит оглавява през 1821 година заверата на Филики Етерия в областта. По-късно е предаден от владиката и е обесен от турските власти на Граф пазар в Битоля.

Негови внуци са революционерите Спиро Джеров и Лука Джеров, и генерал Климент Джеров.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Охрид
Българи участници в Гръцката война за независимост
Спиридон
Починали в Битоля
Екзекутирани в Османската империя
Членове на Филики Етерия